Western Highway (Australie)
 Western Highway (Belize)